Рэйчел Элизабет Бостон (, род. ) — американская актриса и продюсер.

Карьера. 
Рэйчел Бостон родилась в городе Чаттануга, Теннесси и в семнадцатилетнем возрасте переехала в Нью-Йорк, где поступила в Нью-Йоркский университет. Ранее, в 1999 году, Бостон выиграла конкурс Мисс Теннесси и попала в десятку в рамках общенационального конкурса.

Бостон получила известность благодаря роли в телесериале «Американские мечты», в котором снималась с 2002 по 2005 год, вплоть до финала шоу. Затем она снялась в нескольких неудачных телевизионных пилотах и появилась в сериалах «Ищейка», «Морская полиция: Спецотдел» и «Анатомия страсти», а также сыграла в недолго просуществовавшем ситкоме «Все мои бывшие». На большом экране она сыграла роли второго плана в фильмах «50 таблеток», «500 дней лета» и «Призраки бывших подружек».

В 2011—2012 годах Рэйчел Бостон играла роль детектива Эбигейл Чаффи в двух финальных сезонах сериала «В простом виде». Она сыграла главную женскую роль в независимом фильме 2011 года The Pill, которая принесла ей несколько наград на различных кинофестивалях. Помимо актёрской карьеры в 2012 году она выступила в качестве продюсера двух фильмов.

В 2013 году Бостон начала играть одну из главных ролей в телесериале канала Lifetime «Ведьмы Ист-Энда» с Джулией Ормонд. 4 ноября 2014 года канал закрыл сериал после двух сезонов из-за низких рейтингов, оставляя неразрешенными несколько клиффхэнгеров в финале. В начале 2015 года Бостон взяла на себя роль второго плана в пилоте CBS «Для справедливости» с Аникой Нони Роуз и производства Авы Дюверней.

В июле 2021 года обручилась с Анатолием Ашем. В январе 2022 года у пары родилась дочь Грейс.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США